Кристен:
 Кристен, Андреас (род. 1989) — защитник футбольного клуба «Букс». Выступал за сборную Лихтенштейна.
 Кристен, Жан-Батист — бельгийский историк и генеалог, канцлер Брабанта.
 Кристен, Илен (род. 1952) — американская актриса мыльных опер. 
 Кристен, Матиас (род. 1987) — бывший лихтенштейнский футболист, полузащитник.

Псевдонимы 
 Ада Кристен (1839—1901) — псевдоним австрийской писательницы, поэтессы и актрисы Христианы фон Бреден.